Hans von Arnim ist der Name von:
 Hans von Arnim (Landvogt) (1495–1552), Landvogt der Uckermark
 Hans von Arnim (Politiker) (1841–1914), preußischer Gutsbesitzer und Mitglied des Herrenhauses  
 Hans von Arnim (General, 1846) (1846–1922), preußischer General der Infanterie
 Hans von Arnim (General, 1855) (1855–1911), preußische Generalmajor
 Hans von Arnim (Philologe) (1859–1931), deutscher Klassischer Philologe und Hochschullehrer
 Hans von Arnim (General, 1861) (1861–1931), preußische Generalmajor
 Hans Georg von Arnim-Boitzenburg (1583–1641), Feldherr und Diplomat
 Hans Herbert von Arnim (* 1939), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans-Jürgen von Arnim (1889–1962), deutscher Generaloberst
 Hans Ludwig von Arnim (1889–1971), deutscher Kirchenbeamter, Abgeordneter (CDU) und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Johann von Arnim